Simona Halep era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria Junior.

Kristina Mladenovic ha battuto in finale 6–3, 6–2 Dar'ja Gavrilova.

Teste di serie

  Laura Robson (secondo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Ksenija Pervak (semifinali)
  Tímea Babos (terzo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
  Ajla Tomljanović (terzo turno)
  Lauren Embree (primo turno)
  Elena Bogdan (terzo turno)

  Kristina Mladenovic (campionessa)
  Camila Silva (primo turno)
  Silvia Njirić (quarti di finale)
  Olivia Rogowska (secondo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Christina McHale (terzo turno)
  Sloane Stephens (semifinali)
  Verónica Cepede Royg (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2009